Ryan Fraser, né le  à Aberdeen, est un footballeur international écossais qui évolue au poste de milieu de terrain à Newcastle United.

Biographie

En club 
Le , il est prêté à l'Ipswich Town.

En fin de contrat, Fraser est libéré par Bournemouth le .

Le , il s'engage pour cinq ans avec Newcastle United.

En sélection 
Ryan Fraser honore sa première sélection avec l'équipe nationale d'Écosse le 10 juin 2017 contre l'Angleterre. Il entre en jeu à la place de Robert Snodgrass ce jour-là et les deux équipes se neutralisent (2-2 score final).

Fraser est retenu par Steve Clarke, le sélectionneur de l'Écosse, pour participer à l'Euro 2020.

Statistiques

Palmarès

En club 
  AFC Bournemouth
 Champion d'Angleterre de D2 en 2015.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international écossais
Joueur de l'Aberdeen FC
Joueur de l'AFC Bournemouth
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur du Newcastle United FC
Naissance en février 1994
Naissance à Aberdeen